Neubourg steht für:
 Le Neubourg, Gemeinde im Département Eure, Frankreich
 Villez-sur-le-Neubourg, Gemeinde im Département Eure, Frankreich
 Épreville-près-le-Neubourg, Gemeinde im Département Eure, Frankreich
 Neubourg, Ortsteil der elsässischen Gemeinde Dauendorf

Personen:
 Karl Ludwig Neubourg (1808–1895), deutscher Politiker
 Ludwig Neubourg (1903–1964), deutscher Polizeibeamter und Nachrichtendienstler

Siehe auch:
 Neuburg